Меридиан може да означава:

 Меридиан, географска линия;
 Начален меридиан, Гринуичкият меридиан;
 Меридиан (акупунктура) в акупунктурата.
 Градове в САЩ
 Меридиан (Айдахо)
 Меридиан (Мисисипи)
 Меридиан (Тексас)